

Patronyme

 Jean Jouffroy (1412-1473), prélat et conseiller royal français ;
 François-Gaspard de Jouffroy de Gonsans (1721-1799), personnalité ecclésiastique et politique française ;
 Claude François Dorothée de Jouffroy d'Abbans (1751-1832), ingénieur français ;
 Joseph de Jouffroy d'Abbans (1820-1903), personnalité politique française ;

 Jean-Pierre de Jouffroy (1766-1846), militaire français ; 
 Jean-Pierre Jouffroy (1933-2018), peintre français ; 
 Théodore Jouffroy (1796-1842), philosophe français ; 
 François Jouffroy (1806-1882), sculpteur français ;
 Félix Jouffroy (1831-1904), compositeur français ;
 Pierre Jouffroy (1912-2000), artiste peintre français ;
 Madeleine Jouffroy (1927-), gymnaste artistique française ;
 Alain Jouffroy (1928-2015), écrivain français ;
 Yves Jouffroy (1944-), chanteur et acteur français ;

 Arnaud Jouffroy (1990-), coureur cycliste français.

Toponyme

 Château de Jouffroy-d'Abbans (), château fort français du Doubs ;
 Hôtel Jouffroy, hôtel particulier français de Besançon ;
 Maison du cardinal Jouffroy, hôtel particulier français de Luxeuil-les-Bains ;
 Passage Jouffroy, voie française du  arrondissement de Paris ;
 Rue Jouffroy-d'Abbans, voie française du  arrondissement de Paris.